Buthiers kan syfta på:
 Buthiers, Haute-Saône
 Buthiers, Seine-et-Marne